Ville Husso (né le  à Helsinki en Finlande) est un gardien de but professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue actuellement pour les Blues de Saint-Louis dans la LNH.

Biographie

Carrière en club 
Husso est formé au HIFK, équipe avec qui il joue ses années junior. En 2012, lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2012, il est choisi au  par les Metallourg Novokouznetsk lors du cinquième tour. En 2014, après avoir été classé comme meilleur espoir chez les gardiens de but européens lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013, il est choisi au  par les Blues de Saint-Louis lors du quatrième tour.

Le 10 mai 2016, Husso signe son contrat d'entrée dans la LNH avec les Blues. Le 15 octobre 2016, il fait ses débuts chez les pros avec les Wolves de Chicago dans la AHL.

Le 15 janvier 2021, il fait ses débuts dans la LNH dans une défaite de 8-0 contre l'Avalanche du Colorado. Il se fait accordé 4 buts lors du match.

Le 12 mai 2021, il réalise son premier blanchissage en carrière dans une victoire de 4-0 contre le Wild du Minnesota. Il bloque 31 tirs lors de la partie.

Le 8 juillet 2022, ses droits sont échangés aux Red Wings de Détroit en retour d'un choix de 3e ronde au repêchage d'entrée dans la LNH 2022. Il signe aussitôt un nouveau contrat de 3 ans avec Détroit.

Niveau international 
Il représente la Finlande au niveau junior. Il obtient la médaille d'or avec la Finlande lors du Championnat du monde junior de 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || HIFK U16 || Finlande U16 || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 3 || 91,6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || HIFK U16 || Finlande U16 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 91,8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || HIFK U18 || Finlande U18 || 16 || 12 || 3 || 0 || 962 || 37 || 2,31 ||  || 3 ||  || 3 || 1 || 2 || 174 || 14 || 4,83 || 88,4 || 0 || 
|-
| 2011-2012 || HIFK U18 || Finlande U18 || 15 || 9 || 4 || 0 || 892 || 40 || 2,69 ||  || 2 ||  || 1 || 0 || 1 || 60 || 5 || 5 || 84 || 0 || 
|-
| 2011-2012 || HIFK U20 || Finlande U20 || 27 || 14 || 9 || 0 ||  || 65 || 2,41 || 91,3 || 3 ||  || 10 || 9 || 1 || 604 || 18 || 1,79 || 93,3 || 0 || 
|-
| 2012-2013 || HIFK U20 || Finlande U20 || 41 ||  ||  ||  ||  || 108 || 2,63 || 90,9 || 7 ||  || 5 ||  ||  || 322 || 12 || 2,23 || 92,6 || 0 || 
|-
| 2013-2014 || HIFK || Liiga || 41 || 20 || 14 || 5 ||  || 78 || 1,99 || 92,3 || 2 || 8 || 2 || 0 || 2 || 144 || 3 || 1,25 || 93,5 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || HC Keski-Uusimaa || Mestis || 6 ||  ||  ||  || 364 || 13 || 2,14 || 93,7 ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HIFK || Liiga || 41 || 16 || 11 || 10 ||  || 92 || 2,36 || 91,5 || 3 || 12 || 3 || 1 || 2 || 159 || 6 || 2,27 || 89,7 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || HIFK || Liiga || 39 || 25 || 8 || 6 ||  || 74 || 1,91 || 92,7 || 5 || 4 || 15 || 9 || 6 || 889 || 23 || 1,55 || 93,5 || 4 || 10
|-
| 2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH || 22 || 13 || 6 || 0 ||  || 50 || 2,37 || 92 || 1 || 0 || 10 || 4 || 6 || 535 || 30 || 3,36 || 89,8 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Mavericks de Kansas City || ECHL || 13 || 4 || 4 || 2 || 688 || 37 || 3,23 || 91 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Rampage de San Antonio || LAH || 38 || 15 || 14 || 0 ||  || 86 || 2,42 || 92,2 || 4 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH || 27 || 6 || 18 || 0 ||  || 87 || 3,67 || 87,1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Rampage de San Antonio || LAH ||  42 || 16 || 17 || 8 ||  || 104 || 2,56 || 90,9 || 4 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Blues de Saint-Louis || LNH || 17 || 9 || 6 || 1 || 917 || 49 || 3,21 || 89,3 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH ||  ||

En équipe nationale 

|-
|2013 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 0 || - || -  || - || - || - || - || - || - ||  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
|2014 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 2 || ||  || || || || 4,68 || 85,4 || ||  || align="left" |  Médaille d'or
|-
|2015 || align="left" | - 20 ans || align="left" |  Championnat du monde junior || 3 || ||  || || || || 2,29 || 92,3 || ||  || align="left" | Septième

|-
|2018 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 3 || ||  || || || || 2,33 ||86,3 || ||  || align="left" | Cinquième

Trophées 

 2011-2012 : champion du championnat de Finlande U20 ;
 2012-2013 : médaille de bronze au championnat du monde U18 ;
 2013-2014 : médaille d'or au championnat du monde U20 ;
 2015-2016 : 
 Sélectionné dans l'équipe d'étoiles ;
 Trophée Urpo-Ylönen ;
 2017-2018 : sélectionné dans l'équipe d'étoiles recrues de la LAH.

Références 

Naissance en février 1995
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Choix de repêchage du Metallourg Novokouznetsk
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Blues de Saint-Louis
Gagnant du trophée Urpo-Ylönen